Ивановцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ивановцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Ивановцы — деревня в Сысольском районе Коми.
 Ивановцы — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Ивановцы — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Украина 
 Ивановцы — село в Барском районе Винницкой области.
 Ивановцы — село в Литинском районе Винницкой области.
 Ивановцы — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Ивановцы — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Ивановцы — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Ивановцы — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Ивановцы — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Ивановцы — село в Кельменецком районе Черновицкой области.

Другое 
 Ивановцы — последователи Порфирия Корнеевича Иванова.

См. также 
 Ивановци